Miejscowości w USA:
 Zinc – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Zinc (ang. Zinc Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone

Inne:
 ZiNc – emulator